

Населені пункти та їхні частини
 Ломна — село в гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ломна — село в гміні Чоснув Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Ломна — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ломна — осада в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Ломна — село, громада округу Наместово, Жилінський край.

Примітки